Blettner ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Blettner (* 1954), deutsche Juristin, ehemalige Richterin und Gerichtspräsidentin
 Maria Blettner (* 1952), deutsche Medizinstatistikerin